Саградя́н () — армянская фамилия.

Известные носители: 
 Саградян, Артак Исраелович (род. 1945) — армянский государственный деятель, председатель ЦИК Армении (1999—2003). 
 Саградян, Бабкен Николаевич (род. 1962) — советский боксёр, призёр чемпионата Европы (1985).